

Geografia
 Stati Uniti d'America
 McCook – contea statunitense del Dakota del Sud
 McCook – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 McCook – capoluogo della Contea di Red Willow, Nebraska
 McCook – comunità non incorporata della Contea di Hidalgo, Texas

Persone
 Edward McCook – generale unionista di brigata statunitense
 Henry Christopher McCook – entomologo ed aracnologo statunitense (1837-1911)
 John McCook – attore statunitense (1944-   )
 Tommy McCook  (1927-1998) – sassofonista giamaicano